Vamos a la playa ( « Allons à la plage » en espagnol) peut désigner :

Vamos a la playa, chanson de Righeira sortie en 1983.
Vamos a la playa, chanson de la chanteuse Miranda sortie en 1999, reprise par Loona en 2010.

Expression espagnole